RCD kan syfta på flera saker: 

 En politisk grupp i Kongo-Kinshasa, Samling för kongolesisk demokrati
 Ett politiskt parti i Tunisien, Konstitutionell demokratisk samling